Чемпионат Азии по дзюдо 2013 года прошёл с 19 по 21 апреля в столице Таиланда Бангкоке. В соревнованиях приняли участие 218 спортсменов из 28 стран Азии.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Примечания

Ссылки 
 

2013
дзюдо
дзюдо
Международные спортивные соревнования в Бангкоке
2013 год в дзюдо
Апрель 2013 года